Antoinette von Sachsen ist der Name folgender Personen

 Antoinette von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1779–1824), Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld, König von Württemberg
 Antoinette von Sachsen-Altenburg (1838–1908), Prinzessin von Sachsen-Altenburg und durch Heirat Herzogin von Anhalt